Elitettan 2021 är Sveriges näst högsta division i fotboll för damer och var den nionde säsongen av Elitettan. Eftersom Damallsvenskan skulle utökas till 14 lag 2022 flyttades tre lag upp, och endast två lag blev nedflyttade.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel
En konsekvens av att Damallsvenskan skulle utökas med två lag var att endast ett lag flyttades ner 2021, medan två lag flyttades upp. De två vakanta platserna fylldes genom att fler lag flyttades upp från Division 1. De sex seriesegrarna i Division 1 spelade kval i två trelagsgrupper om fyra platser. Gruppspelet avgjordes genom enkelmöten i tre omgångar, där de två bäst placerade lagen blev kvalificerade.

Matchordningen var för de tre lagen A, B och C i varje grupp:
 A – B
 Förloraren i match 1 mötte lag C; antingen B – C eller C – A
 Vinnaren i match 1 mötte lag C; antingen C – A eller B – C

Grupp 1
I grupp 1 spelade segrarna från (A) Norra Svealand, (B) Södra Svealand och (C) Norrland. Match 3 spelades inte, då de två bästa lagen redan var klara.

Grupp 2
I grupp 2 spelade segrarna från (A) Norra Götaland, (B) Mellersta Götaland och (C) Södra Götaland.

Statistik

Skytteligan

Se även
 Allsvenskan 2021
 Damallsvenskan 2021
 Superettan 2021
 Division 1 2021 (herrar)
 Svenska cupen: 2020/2021 2021/2022
 Svenska cupen: 2020/2021 2021/2022 (damer)

Källor
 Officiell hemsida
 Svenskfotboll.se

Referenser

Fotboll i Sverige 2021
Fotbollssäsongen 2021
2021